SK Uničov je český fotbalový klub, který sídlí v Uničově v Olomouckém kraji. Založen byl v roce 1935 pod názvem SK Union Uničov. Svůj současný název nese od roku 2006. V MSFL hraje nepřetržitě od jejího vzniku v sezoně 1991/92 a je tak jediným mužstvem, které se účastnilo zatím všech ročníků. Ve třetí nejvyšší soutěži hraje nepřetržitě od podzimu 1986. V sezoně 2016/17 MSFL vyhrál, postup do plně profesionální druhé nejvyšší soutěže (FNL) však odmítl. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává v areálu SK Uničov s kapacitou 1 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1935 – SK Union Uničov (Sportovní klub Union Uničov)
 1952 – Sokol ZVIL Uničov (Sokol Závody Vladimíra Iljiče Lenina Uničov)
 1953 – DSO Spartak Uničov (Dobrovolná sportovní organizace Spartak Uničov)
 1966 – TJ Uničovské strojírny Uničov (Tělovýchovná jednota Uničovské strojírny Uničov)
 1994 – SK UNEX Uničov (Sportovní klub UNEX Uničov)
 2006 – SK Uničov (Sportovní klub Uničov)

Seznam trenérů SK Uničov

Významní hráči, odchovanci a trenéři

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1952: Krajský přebor – Olomouc
 1957–1958: Oblastní soutěž – sk. D
 1960–1962: Severomoravský krajský přebor
 1968–1969: Severomoravský oblastní přebor
 1969–1971: Divize D
 1971–1972: 3. liga – sk. B
 1972–1986: Divize D
 1986–1991: II. ČNFL – sk. B
 1991– : Moravskoslezská fotbalová liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2016/17: Vzhledem k nezájmu mužstev o postup do II. ligy nepostoupilo z MSFL žádné mužstvo.
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

TJ US Uničov „B“ 

TJ US Uničov „B“ byl rezervním týmem Uničova, který se pohyboval v okresních a krajských soutěžích.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1985–1986: Okresní přebor Olomoucka – sk. A
 1986–1988: Okresní soutěž Olomoucka – sk. A
 1988–1989: Okresní přebor Olomoucka
 1989–1990: I. B třída Severomoravského kraje – sk. ?

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Vlastimil Navrátil, Milan Dubový: 60 let uničovské kopané 1935-1995, vydal fotbalový oddíl SK Unex Uničov, 1995
Vlastimil Navrátil, Josef Skopal: 70 let uničovské kopané 1935-2005, vydal fotbalový oddíl SK Uničov, září 2005

Externí odkazy 
 
 
 Poslední rozloučení s fotbalistou Jiřím Vaďurou
 Uničovská kopaná slaví 80 let (1935–2015), unicov.cz

 
Uničov, SK
Uničov, SK
Sportovní kluby v Uničově